Ялчин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ялчин, Гювен (род. 1999) — турецкий футболист.
 Ялчин, Робин (род. 1994) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Ялчин, Серген (род. 1972) — турецкий футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника.
 Ялчин, Танер (род. 1990) — немецкий футболист турецкого происхождения.
 Ялчин, Хусейн Джахид (1875—1957) — турецкий писатель, публицист и политик.